Машины: разобрать и продать () — телевизионная программа канала National Geographic Channel. Всего выпущено 2 сезона. Первый начался в 2012 году.

Команды 
 1 команда: George Percy и Sheldon Nichols. В 10-й серии 1-го сезона вместо Sheldon Nichols встал Dean Williams.
 2 команда: Ben Szymanski и Frankie Oatway.

Описание 

В каждой серии команды покупают старые машины и разбирают их на запчасти. На разборку и продажу запчастей отводится 3 дня. В конце 3-го дня, команды подсчитывают прибыль и узнают кто выиграл.

Список серий

Сезон 1

Сезон 2

Ссылки 
 Страница телешоу на сайте канала National Geographic Channel
 

Программы Великобритании по телеканалам